Herlinghaus ist der Name folgender Personen:

 Andreas Herlinghaus (* 1965), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Hermann Herlinghaus (* 1954), deutscher Romanist